Lúčka può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Lúčka, comune del distretto di Rožňava, nella regione di Košice
Lúčka, comune del distretto di Levoča, nella regione di Prešov
Lúčka, comune del distretto di Sabinov, nella regione di Prešov
Lúčka, comune del distretto di Svidník, nella regione di Prešov